Ба́бкин () — русская фамилия; имеет женскую форму .

По данным на 2014 год, фамилия Бабкин занимала 32728-е место по распространённости в мире: её носили 16372 человека.

Распространённость фамилии по странам (2014):

Известные носители 
 
 Бабкин, Алексей Никитич (1906—1950) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Бабкин, Андрей Николаевич (род. 1969) — российский космонавт-испытатель без опыта полётов.
 Бабкин, Борис Петрович (1877—1950) — русский физиолог.
 Бабкин, Василий Матвеевич (1813—1876) — русский гидрограф, первооткрыватель.
 Бабкин, Виктор Владимирович (род. 1992) — российский гандболист.
 Бабкин, Владимир  (1921—1991) — советский футболист.
 Бабкин, Вячеслав Степанович (род. 1935) — доктор физико-математических наук.
 Бабкин, Григорий Данилович (1803—1888) — российский генерал.
 Бабкин, Даниил Григорьевич (1771—1858) — российский камер-фурьер.
 
 Бабкин, Константин Анатольевич (род. 1971) — российский промышленник, председатель федерального политического совета «Партии дела».
 
 
 Бабкин, Павел Сергеевич (род. 1986) — российский пловец в ластах.
 
 Бабкин, Роман Алексеевич (1909—1990) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 
 Бабкин, Устин Иосипович (1930—2004) — машинист горного комбайна, Герой Социалистического Труда.
 Бабкин, Фёдор Иванович (1887—1920) — командир дивизиона донской артиллерии, полковник.
 Бабкин, Юрий Михайлович (1930—2017) — советский и российский учёный в области морской радиолокации.

Бабкины 
 Бабкины — дворянские роды.

См. также

Примечания